В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Клаудія Коде-Кільш здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (фінал)
 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Пем Шрайвер (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (переможниця)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (півфінал)

 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (3-тє коло)
 Алісія Молтон (2-ге коло)
 Марін Луї-Гарпер (3-тє коло)
 Еліз Берджін (3-тє коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships